Счастливый

 «Счастливый» — парусный фрегат Черноморского флота России.
 «Счастливый» — эскадренный миноносец.
 Счастливый, Геннадий Григорьевич (1930—2018) — советский ученый в области электромеханики и энергетического электромашиностроения, профессор.
 Счастливый, Пётр Васильевич (род. 1979) — российский хоккеист, левый крайний нападающий.
 Счастливый, Сергей Николаевич (род. 1977) — украинский футболист.
 Счастливый (КА)
 Счастливый — российский телесериал 2005 года.

См. также 
 Счастливый конец (фильм)
 Счастливая | Счастливое
 Авдими (от  — «счастливый»)